YF-23 Black Widow II
 Funk F-23
 Ostre i przemijające zaburzenia psychotyczne w klasyfikacji ICD-10